

Geografia

Austria 
 Wolfau – gmina targowa w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Oberwart

Niemcy 
 Wolfau – dzielnica gminy Kirchberg im Wald w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Regen
 Wolfau – dzielnica gminy Pfeffenhausen w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landshut